Příjmení Roden nosí více různých osobností:

 mužská podoba
 Karel Roden starší (1891–1961) – český herec
 Karel Roden mladší (1914–1992) – český herec, syn Karla Rodena staršího
 Karel Roden (1962) – český herec, syn Karla Rodena mladšího
 Marian Roden (1964) – český herec, syn Karla Rodena mladšího

 ženská podoba s přechýlením
 Anděla Rodenová, rozená Šedivá – česká herečka, manželka Karla Rodena staršího

Externí odkazy